Anže Markovič, slovenski hokejist, * 14. december 1985, Kranj.

Markovič je kariero začel v klubu HK Triglav Kranj v sezoni 2002/03, nadaljeval pri HK Slaviji med sezonama 2005/06 in 2006/07, v sezoni 2007/08 igral v švedski tretji ligi za Åmåls SK, v sezoni 2008/09 pa se je vrnil k Triglavu. Sezono 2010/11 je začel pri HDK Maribor, toda sredi sezone se je vrnil k Triglavu, kjer je igral do konca svoje kariere po sezono 2012/13. V sezoni 2008/09 je bil najboljši strelec slovenske gole z 38-imi goli. 

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu U18 2003 in Svetovnem mladinskem prvenstvu 2005.

Pregled kariere

|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 15
| 5
| 10
| 15
|
| 10
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 21
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 19
| 18
| 14
| 32
|
| 33
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 18
| 8
| 8
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 12
| 4
| 16
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 17
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 6
| 5
| 11
| +5
| 6
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 25
| 5
| 2
| 7
|
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Åmåls SK
| Švedska 3. liga
| 07/08
|
| 28
| 19
| 15
| 34
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 36
| 38
| 24
| 62
|
| 16
|
| 6
| 5
| 0
| 5
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 4
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
|
| 
|
|
|
|
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 17
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| INL
| 12/13
|
| 23
| 9
| 9
| 18
|
| 16
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 4
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |288
| bgcolor="#7FFF00" |145
| bgcolor="#7FFF00" |107
| bgcolor="#7FFF00" |252
| bgcolor="#7FFF00" |+10
| bgcolor="#7FFF00" |135
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |55
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |42
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |12
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti Åmåls SK
Hokejisti HDK Maribor
Kranjski športniki